Paltin több falu neve Romániában.

 Paltin, Brassó megye
 Paltin, Szeben megye
 Paltin, Szucsáva megye
 Paltin, Vráncsa megye